Межконтинентальный кубок 1999 — футбольный матч, который состоялся 30 ноября 1999 года между английским клубом «Манчестер Юнайтед», победителем Лиги чемпионов, и бразильским клубом «Палмейрас», победителем Кубка Либертадорес. Матч прошёл на нейтральном поле на «Национальном стадионе» в Токио. Его посетило 53 372 тысячи зрителей.

«Манчестер Юнайтед» выиграл матч со счётом 1:0; победный гол забил капитан команды Рой Кин. Игроком матча был признан левый полузащитник «Юнайтед» Райан Гиггз. Это была первая и единственная победа «Юнайтед» в Межконтинентальном кубке. «Манчестер Юнайтед» стал единственной британской командой, которой удалось выиграть этот турнир.

Статистика матча

См. также 
 Лига чемпионов УЕФА 1998/1999
 Кубок Либертадорес 1999

Примечания

Ссылки 
 Отчёт о матче 

Межконтинентальный кубок 1999
Межконтинентальный кубок 1999
Спорт в Японии в 1999 году
1999 год в футболе
Международные спортивные соревнования в Токио